Het dal van de Dommel;
 Dommeldal (Hechtel Eksel), een natuurgebied in Hechtel Eksel
 Dommeldal (Waalre) - een gebied van Natuurmonumenten;
 Dommeldal (Boxtel) - een gebied van het Brabants Landschap.